Mercedes má více významů:
 Mercedes (jméno) – španělské dívčí jméno

Automobilový průmysl 
 Mercedes-Benz – obchodní značka německého výrobce automobilů (po 1926)
 Mercedes-AMG – německá společnost zabývající se úpravami vozů Mercedes-Benz
 Mercedes F1 – automobilový závodní tým Formule 1.

Geografie 
 Mercedes (Buenos Aires) – argentinské město v provincii Buenos Aires
 Mercedes (partido) – partido v provincii Buenos Aires
 Mercedes (Corrientes) – argentinské město v provincii Corrientes
 Mercedes (departement) – departement v provincii Corrientes
 Mercedes (Texas) – město v Texasu, USA
 Mercedes (Uruguay) – město v Uruguay

Ostatní významy 

 Skautská chata Mercedes -  stavba na kraji lesa Ochoza nedaleko Nového Města na Moravě

Externí odkazy